Pipirig se poate referi la:

Un nume de localitate
 Pipirig, Neamț

O plantă
 Eleocharis palustris
 Equisetum hiemale
 Schoenoplectus lacustris
 Scirpoides holoschoenus
 Scirpus sylvaticus